Мубаряков () — башкирская фамилия; имеет женскую форму Мубарякова. Известные носители:
 Мубаряков, Арслан Котлыахметович (1908—1977) — башкирский советский актёр, театральный режиссёр, драматург. Народный артист СССР (1955). Член ВКП(б) с 1941 года. Отец Г. А. Мубаряковой

 Мубарякова, Гюлли Арслановна (1936—2019) — башкирская актриса, театральный режиссёр, педагог. Народная артистка СССР (1990). дочь А.К. Мубарякова.